Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitriceMargaret Court che ha battuto in finale Julie Heldman 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Kerry Melville (primo turno)
 Julie Heldman (finale)
 Janet Newberry (secondo turno)

 Assente
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Val Ziegenfuss (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Lesley Hunt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Newport 1973